Назва, або перша частина назви понад 100 населених пунктів у Польщі, зокрема:

місто Домброва-Білостоцька, Підляське воєводство
 місто Домброва-Гурнича, Сілезьке воєводство
 місто Домброва-Тарновська, Малопольське воєводство

село Домброва, Вітебська область Браславський район Друєвська сільська рада
 хутір Домброва, Гродненська область Островецький район Спондовська сільська рада

Населені пункти та їхні частини

 Домброва — гміна в Опольському повіті Опольського воєводства
 Домброва — гміна в Моґіленському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у  Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Мірче.
 Домброва — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у  Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Грубешів.
 Домброва — село в гміні Польковіце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Домброва — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Домброва — село в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Домброва — село в гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва — село в гміні Камень-Краєнський Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва — село в гміні Лабуне Замойського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — село в гміні Людвін Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — село в гміні Тшидник-Дужи Красницького повіту Люблінського воєводства
 Домброва — село в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Домброва — село в гміні Божехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — село в гміні Забур Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Домброва — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства
 Домброва — село в гміні Длутув Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Іновлудз Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Каменськ Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Клай Велицького повіту Малопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Анджеєво Островського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Мокободи Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Ломянкі Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — село в гміні Домброва Опольського повіту Опольського воєводства
 Домброва — село в гміні Сьверчув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Домброва — село в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — село в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — село в гміні Заклікув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — село в гміні Ліхнови Мальборського повіту Поморського воєводства
 Домброва — село в гміні Каліська Староґардського повіту Поморського воєводства
 Домброва — село в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Домброва — село в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Домброва — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Домброва — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Домброва — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Домброва — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — село в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — село в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброва — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброва — село в гміні Плоскіня Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброва — село в гміні Біштинек Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброва — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Куслін Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Льондек Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Дамаславек Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Мейська Ґурка Равицького повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Домброва — село в гміні Свежно Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Домброва — село в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Домброва — частина міста Ґужно в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Домброва — частина міста Константинув-Лодзький в Паб'яницькому повіті Лодзинського воєводства
 Домброва — частина міста Ценжковиці в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Домброва — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства
 Домброва — частина міста Гдиня в Поморському воєводстві
 Домброва — частина міста Міколув у Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Домброва — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Домброва — частина міста Ельблонг в Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Домброва — частина села Чапле в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва — частина села Засади-Нові в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва — частина села Соснувка в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Вулька-Вепшецька в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Гуцисько в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Радків (Радкув) у гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Посцише в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Калінувка в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Боянувка в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Окшея в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Божа-Воля в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Хшанув у гміні Хжанув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Забитув у гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Полінув у гміні Янув-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Тучна в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — частина села Шинкелюв у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — частина села Кики в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — частина села Дробниці в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — частина села Йодловець у гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — частина села Крашковиці в гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — частина села Воля-Бучковська в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — частина села Борек у гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — частина села Антонев у гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — частина села Бжустув у гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — частина села Хажевиці в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Осечани в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Воля-Баторська в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Тарнава в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Марцувка в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Розкохув у гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Біскупиці-Мельштинські в гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Нова Ястшомбка в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Люшовиці в гміні Хшанув Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Мацейовіце в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Камень у гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Завадка в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Домброва — частина села Леліс у гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — частина села Зволя в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — частина села Кадлубська-Воля в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — частина села Тосе в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — частина села Кромнув у гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Домброва — частина села Хрусциці в гміні Добжень-Велькі Опольського повіту Опольського воєводства
 Домброва — частина села Воля Бухівська (Воля-Буховська) в гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — частина села Сулістрова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — частина села Обойна в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — частина села Виджа в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — частина села Малковичі (Малковіце) в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — частина села Димітрув-Дужи в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — частина села Тирява Волоська (Тирава-Волоська) в гміні Тирява-Волоська Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — частина села Турбія в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Домброва — частина села Лосениці в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства
 Домброва — частина села Ґоренчино в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства
 Домброва — частина села Сиринія в гміні Любомія Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Домброва — частина села Ґліниця в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Домброва — частина села Яськовиці в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Домброва — частина села Ґура в гміні Медзьна Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Домброва — частина села Пшелом у гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — частина села Боґорія-Скотніцька в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — частина села Скшельчиці в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — частина села Єжовиці в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — частина села Еустахув у гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — частина села Уязд у гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — частина села Лехув у гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — частина села Чермно-Кольонія в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — частина села Ґромоти в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброва — частина села Тухлін у гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброва — частина села Ґрабенець у гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства
 Домброва — частина села Калішковіце-Олобоцькі в гміні Мікстат Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — частина села Радлінець у гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — частина села Сьмярдово-Краєнське в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — частина села Скшатуш у гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — частина села Злоткови в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — частина села Орхово в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Льняно Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Мілеюв Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домброва — колонія в гміні Вельбарк Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброва — осада в гміні Александрув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Домброва — осада в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — осада в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Домброва — осада в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства
 Домброва — осада в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброва — осада в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — осада в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Домброва — осада в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Домброва — лісова осада в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва — лісова осада в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва — лісова осада в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброва — лісова осада в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброва — лісова осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — лісова осада в гміні Опалениця Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — лісова осада в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Домброва — лісова осада в гміні Квільч Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Діброва — Населені пункти та прізвища осіб
 Понад 100 сіл Домброва у Польщі: :pl:Dąbrowa
 Домброва — польський шляхетський герб

Примітки